Mzimba (district), een district van Malawi
Mzimba (stad), de hoofdstad van het district